Список самых высоких жилых зданий мира — в списке перечислены  существующие здания по высоте, построенные с основной целью создания жилплощади, притом процент жилплощади в здании превышает 85% общей площади, а высота здания превышает 300 метров. Мода на жилищные небоскрёбы появилась относительно недавно, поэтому большая часть перечисленных в списке объектов ещё находится в процессе строительства.

Введение 
В то время как большинство существующих небоскрёбов - это офисные здания, с начала XXI века появилась тенденция к строительству также жилых небоскрёбов или небоскрёбов смешанного назначения. Самый высокий уже полностью построенный жилой небоскрёб — Central Park Tower в городе Нью-Йорк (США).

Построенные здания

Строящиеся здания

Галерея

См. также 
 Список зданий, имеющих более 100 этажей
 Список самых высоких зданий и сооружений мира
 Список самых высоких гостиниц мира
 Список крупнейших гостиниц мира

Ссылки 

 Diagram of skyscrapers on SkyscraperPage

Примечания 

Жилые